IX Всемирные зимние игры глухих прошли на французском курорте Мерибель. Игры проводились с 21 по 27 января 1979 года, участие в них приняли 113 спортсменов из 14 стран.

Виды спорта 
Программа IX Всемирных зимних игр глухих включала 3 спортивные дисциплины (2 из которых индивидуальные, 1 — командная).

Индивидуальные

Командные

Страны-участницы 

В IX Всемирных зимних играх глухих приняли участие спортсмены из 14 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 IX Всемирные зимние игры глухих  на Deaflympics.com

Зимние Сурдлимпийские игры
1979 год в спорте
Спорт в департаменте Савойя